Lensbaby — бренд, под которым выпускается система художественных объективов, включающая объективы Lensbaby, оптические насадки и аксессуары. Отличительной особенностью этих объективов является возможность перемещения зоны резкости по плоскости изображения путём смещения оптической оси, что достигается благодаря гибкой конструкции корпуса.

Изобретение 

Изобретение принадлежит Крейгу Стронгу, профессиональному американскому фотографу из Портленда (Орегон). Он решил реализовать в современных зеркальных камерах возможности крупноформатных карданных камер и дорогостоящих шифт-объективов, которые позволяли управлять перемещением зоны размытия кадра с помощью специальной системы смещения оптической оси. Экспериментируя с оптикой, Крейг собрал первый Lensbaby из старого объектива и гофрированного шланга от пылесоса. Объектив, несмотря на свою простоту, оказался настолько удачным, что в 2004 году Крейг начал его серийное производство.

Эволюция lensbaby

2004 
Lensbaby Original — самый первый объектив, представляющий единую конструкцию из «гармошки», линзы с одной стороны и крепления под байонет — с другой. Комплектуется набором сменных диафрагм c круглыми отверстиями, крепящихся снаружи при помощи механической защёлки. Управление полностью механическое, в буквальном смысле этого слова: для управления зоной резкости необходимо пальцами сжимать, разжимать или смещать резиновую гофрированную трубку.

2005 
Lensbaby 2.0 — в этой версии вместо механической защелки появляется система закрепления дисков диафрагмы при помощи магнита, сам объектив оснащается более качественным и светосильным (f/2,0 вместо f/2,8) стеклом с мультипросветлением. Появляется первая насадка для макросъёмки.

2006 
Lensbaby 3G — объектив, усовершенствованный механизмом фиксации положения наклона корпуса — «усами» с винтовой резьбой. Набор насадок пополняется широкоугольной и теленасадкой.

2007 
Lensbaby 3G Medium Format и Lensbaby 3G PL — объектив Lensbaby 3G, адаптированный в первом случае под среднеформатные камеры, во втором — под видеобайонет PL. Появляется набор из дополнительных «творческих» диафрагм, позволяющих создавать изображения с эффектным фигурным бокэ.

2008 
Lensbaby Muse — первый вариант Lensbaby с модульной конструкцией. Объектив с этого момента разделяется на две основные части: гибкий полый корпус, крепящийся к байонету, и оптическую насадку, состоящую из одной и более линз.

Lensbaby Composer — название конструкции корпуса объектива, в которой гибкую гармошку заменяет шар. Смещение становится еще более управляемым, появляется кольцо фокусировки для наведения ручного фокуса.

Количество оптических насадок для создания различных эффектов увеличивается, и вся система-«конструктор» получает название Optic Swap System.Фотограф получает возможность подобрать наиболее удобный для себя вариант корпуса объектива и менять насадки в зависимости от творческого замысла, дополняя их диафрагмами и теле- либо широкоугольным модулем.

2009 
Muse PL — объектив Lensbaby Muse, адаптированный под видеобайонет PL.

2010 
Lensbaby Соntrol Freak — конструкция корпуса объектива, внешне похожая на Lensbaby 3G — со специальным механизмом «усов» для ювелирно точной фиксации положения. Главное отличие от 3G — принцип сменных оптических насадок.

Lensbaby Scout — единственный неподвижный корпус объектива, не поддерживающий принцип смещения оптической оси. Создан, главным образом, для использования с насадкой Fisheye. При использовании с другими насадками зона резкости изображения всегда получается точно по центру кадра.

Адаптер Tilt Transformer для фотокамер стандарта 4/3 и Sony Nex позволяет использовать линейку объективов для Nikon и снимать с tilt-эффектом. Принцип работы адаптера основан на использовании вращающегося шара, фрональная часть которого имеет основу байонетного гнезда Nikon.

2011 
Composer Pro — усовершенствованная за счет материалов конструкция Composer. Вместо пластикового шара используется металлический, кольцо фокусировки приобретает более плавный ход.

Optic Swap System 

Optic Swap System — система сменных оптических модулей, которая позволяет фотографу, имея один объектив, менять его оптические свойства и достигать различных творческих эффектов в изображении.

Вся линейка объективов Lensbaby, выпускающихся на данный момент, — Muse, Control Freak, Scout, Composer, Composer Pro, — поддерживает данную возможность.

Основные оптические модули, существующие на данный момент

Single Glass optic 
— оптический модуль формирует фирменный эффект «размытости». Благодаря классической конструкции, модуль позволяет получить «винтажные» изображения, которые используются для портретной съёмки, в чёрно-белой фотографии и других жанрах, где требуется создать мягкую романтическую атмосферу.

Double Glass optic 
— оптический модуль с двумя мультипросветленными линзами, обеспечивает высочайшую резкость в зоне фокусировки с минимальным размытием вне зоны резкости на всех значениях диафрагмы.

Plastic optic 
— оптический модуль с пластиковой линзой, позволяет получить изображение с пластичным мягким контуром, напоминающим эффект ломографии.

Pinhole (Zone Plate) optic 
— оптический модуль, совмещающий в себе два эффекта в зависимости от положения «шторки», открывающей отверстие (Pinhole), либо линзу, обеспечивающую эффект «разбелки» темных участков фото.

Soft focus optic 
— позволяет получить изображение с мягким оптическим фокусом.

Fisheye optic 
— сверхширокоугольная оптика типа «рыбий глаз» с углом обзора 160° и фокусным расстоянием 12 мм.

Sweet 35 optic 
— оптический модуль, состоящий из нескольких линз с 12-лепестковой регулируемой диафрагмой (f/2,5 — f/22). Обеспечивает беспрецедентный творческий контроль над зонами резкости и размытия.

Edge 80 optic 
- оптический модуль с фокусным расстоянием 80 мм, формирующий плоское поле фокусировки. При наклоне корпуса объектива с данным оптическим модулем формируется полоса резкоскти - горизонтальная, вертикальная либо диагональная, - визуально напоминающая т.н. "эффект tilt-shift"

Литература 
 Corey Hilz. Lensbaby: bending your perspective. — USA, Burlington: Elsevier inc., 2010.

Ссылки 
 Официальный сайт производителя
 Официальный сайт производителя для РФ
 Wired
 Digital Photography Review
 The Luminous Landscape
 British Journal of Photography
 Краткий обзор на VidoPro
 Большой тест Lensbaby на prophotos

Фототехника